ФК Картахена (, Пейнса ФК Картахена) е испански футболен отбор основан през 1995 г. в Картахена в автономна област Мурсия. Играе в Сегунда Дивисион Б – група 2. Има собствен стадион Естадио Картогонова с 15 105 седящи места.

История 
ФК Картахена е основан през 1995 г.

От 1995 до 2003 е ФК Картахена е познат като ФК Картагонова.

Сезони 
 2004/2005: Сегунда Дивисион Б 13-и
 2005/2006: Сегунда Дивисион Б 1-ви
 2006/2007: Сегунда Дивисион Б 5-и
 2007/2008: Сегунда Дивисион Б 8-и
 2008/2009: Сегунда Дивисион Б
 10 сезона в Сегунда Дивисион Б
 2 сезона in Терсера Дивизион

Текущ състав

Известни футболисти 

Картахена, ФК
Картахена
Основани в Испания през 1995 година